Rob Watson peut faire référence à :

 , musicien ;
  (1983-), coureur canadien.